À Tout le Monde é uma música da banda de thrash metal estadunidense Megadeth.
Foi lançada no álbum Youthanasia em 1994. Em 2007, a música foi rearranjada com o nome "À Tout le Monde (Set Me Free)" com a participação de Cristina Scabbia, sendo lançada como segundo single do álbum United Abominations.

Música e letra
O canal de televisão MTV, proibiu o videoclipe de "A Tout Le Monde" alegando que o mesmo era pró-suicídio. No entanto, em uma entrevisa realizada por volta de 1994, Dave Mustaine afirmou: 

Mustaine criticou abertamente a MTV pela proibição do vídeo, dizendo "Vocês fizeram Kurt Cobain o homem do ano, e se ele deixou alguma coisa como sua última mensagem permanente é que o caminho mais fácil é estourar seus miolos." 

Este fato é destaque no lançamento do DVD Arsenal of Megadeth e é exibido antes do videoclipe começar.

Conexão com o massacre
Kimveer Gill, o homem responsável pelo Massacre do Dawson College em Setembro de 2006 era fã da banda e em seu blogue no site VampireFreaks.com no dia do ataque, ele havia mencionado a música. Isso levou o Megadeth a ser acusado por vários grupos de vigilância como sendo o motivador do massacre. Em uma apresentação em Montreal em 27 de setembro, logo após o ataque, Dave Mustaine disse à multidão:  Antes do show em uma entrevista para a CBC News Mustaine disse: "Eu estava com tanta raiva que esse cara iria usar a minha música, e que ele iria tentar transformar essa bela canção em algo feio e desagradável. Ela é para aqueles que perderam suas vidas, e é um presente para aqueles que estão no processo de recuperação (...) e Gill não era digno de ser um fã do Megadeth."

Ligações externas
 Letra de À Tout le Monde no site oficial do Megadeth
 Site oficial do Megadeth

Canções gravadas por Megadeth
Singles de 1994